Globetrotter steht für:
 einen Weltreisenden, siehe Weltreise
 Globetrotter Ausrüstung, deutsches Unternehmen
 Globetrotter Group, Schweizer Reiseunternehmen
 ein Mitglied der Deutschen Zentrale für Globetrotter
 eine französische Fernsehserie von 1966 bis 1968
 ein Fahrerhaus-Typ des schwedischen Lastwagenherstellers Volvo Trucks
 Globetrotter (Spiel), Brettspiel von Schmidt Spiele

Siehe auch:
 Harlem Globetrotters